Eduardo Riedel (Rio de Janeiro, 1969. július 5. –) brazil politikus, 2023-tól Mato Grosso do Sul állam kormányzója.

2022. február 22-től Mato Grosso do Sul infrastruktúráért felelős államtitkári posztját töltötte be.

A 2022-es Mato Grosso do Sul kormányzóválasztáson az állami kormányzói posztért indult, José Carlos Barbosa pedig az alkormányzói posztért. 2022. október 2-án 361 981 szavazattal (25,16%) jutott be a második fordulóba Renan Contar jelölttel.

Jegyzetek

Fordítás 

1969-ben született személyek
Brazil politikusok
Brazil üzletemberek
Élő személyek